Leshko (bulgariska: Лешко) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Blagoevgrad och regionen Blagoevgrad, i den västra delen av landet,  km söder om huvudstaden Sofia. Leshko ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Leshko är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Leshko. Närmaste större samhälle är Gorna Dzjumaja,  km nordost om Leshko. 

Omgivningarna runt Leshko är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Leshko är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Blagoevgrad (region)
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll